Дмитрий Георгиевич Морозов (18(30) октября 1888 — 10 июня 1963) — советский партийный и государственный деятель. Кандидат в члены ЦК в 1923—1925 гг. Член ЦКК в 1925—1930 гг.

Биография 
Родился в д. Камешки Ивановской области в бедной крестьянской семье.

Член РСДРП с 1905 года. Вёл революционную работу в Иваново-Вознесенске. В 1913—1915 в ссылке в Олонецкой губернии. С 1915 по 1917 год воевал на Румынском фронте.

В ноябре 1917 года избран председателем комитета солдатских депутатов 6-й армии.

В 1919—1922 — в органах ВЧК в Иванове и Самаре.

В 1923—1929 на партийной и советской работе в Иваново-Вознесенской губернии.
С августа 1928 по 1929 год председатель Иваново-Вознесенского губисполкома.
В 1930—1932 ответственный секретарь Ярославского окружкома ВКП(б).

В 1932—1937 работал в партийных контрольных органах. С 1937 года персональный пенсионер.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Делегат XIII—XVII съездов партии, на XIV и XV съездах избирался членом ЦКК ВКП(б).

Его именем названа улица в г. Иваново.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1964 год.
 Активные участники борьбы за власть Советов в Молдавии. Марат Александрович Калиненок, А. С. Есауленко. Штиинца, 1982 — Всего страниц: 204
 Их жизнь--борьба. Верхне-Волжское кн. изд-во, 1973 — Всего страниц: 280
 www.az-libr.ru/index.htm?Persons&CEG/f73417d3/index
 https://web.archive.org/web/20160809080136/http://knowbysight.info/MMM/08178.asp
 Фото 

Председатели Ивановского облисполкома
Члены РСДРП
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Похороненные на Новодевичьем кладбище